Westphaliasaurus is een geslacht van uitgestorven plesiosauriërs uit afzettingen uit het Vroeg-Jura (Pliensbachien) van Westfalen, noordwest-Duitsland. Het is bekend van een bijna compleet en in verband liggend skelet dat de schedel en ongeveer achtendertig procent van de bovenste nekwervels mist. Het werd in 2007 gevonden door Sönke Simonsen, een amateur-paleontoloog, in het district Höxter bij Bielefeld, in het oosten van Noordrijn-Westfalen, Duitsland. Het werd voor het eerst benoemd door Leonie Schwermann en Martin Sander in 2011 en de typesoort is Westphaliasaurus simonsensii. De geslachtsnaam is afgeleid van de gelatiniseerde naam voor Westfalen, Westphalia en hagedis, saurus. De soortaanduiding eert Sönke Simonsen. Schattingen suggereren dat het ongeveer 4,5 meter lang was en vierhonderd kilogram woog.

Het holotype is WMNM P58091, een postcraniaal skelet.

Plesiosauria